Kronillsläktet (Coronilla) är ett släkte i familjen ärtväxter.

Det innefattar parbladiga buskar eller örter med baljor, som vid mognaden sönderfalla i enfröiga leder. Tidigare räknades arten kronärt, som numera ingår i släktet Hippocrepis, till kronillsläktet.

Kladogram enligt Catalogue of Life

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Kr Växtindex